El término capirote puede hacer referencia a:

Capirote, antiguo sombrero puntiagudo.
Capirote, sombrero en forma de cucurucho que llevan los nazarenos en Semana Santa.
Capirote, caperuza que se pone a las aves en cetrería.
Capirote, nombre con el que se le conoce en las Islas Canarias (España) a una pequeña especie de ave del género Sylvia.
Capirote, gorro de papel o cartón pintado en forma cónica que se ponía a los condenados por la Inquisición española.